Tablas bezeichnet:
 Tablas (Insel), eine Insel der Philippinen
 Dupuș, rumänisches Dorf, ungarisch Táblás
 Tabla, indisches Trommelpaar